Mocotó
Ou ainda:
Trio Mocotó
Uzias Mocotó
André Marques

Desambiguação